Альбе́р-Пьер Сарро́ (; 28 июля 1872, Бордо — 26 ноября 1962, Париж) — французский политический деятель, радикал. Премьер-министр Франции в период Третьей Республики с 26 октября по 26 ноября 1933 и с 24 января по 4 июня 1936.

Биография 
Сарро родился в Бордо, департамент Жиронда, Франция.

Он был генерал-губернатором Французского Индокитая, с 1912 по 1919.

Сарро удалился из политики после того, как Петен распустил Национальное Собрание в июле 1940. Он взял под свой контроль семейную газету, La Depeche de Toulouse, после того как его брат Морис, редактор газеты, был убит французской милицией в 1943.

Альбер Сарро скончался в Париже 26 ноября 1962, в возрасте 90 лет.

Первое министерство Сарро (26 октября — 26 ноября 1933) 
 Альбер Сарро — председатель Совета Министров и морской министр;
 Альбер Далимье — вице-председатель Совета Министров Совета и министр юстиции;
 Жозеф Поль-Бонкур — министр иностранных дел;
 Эдуард Даладье — военный министр;
 Камиль Шотан — министр внутренних дел;
 Жорж Бонне — министр финансов;
 Абель Гардей — министр бюджета;
 Эжен Фрот — министр труда и условий социального обеспечения;
 Жак Штерн — министр торгового флота;
 Пьер Кот — министр авиации;
 Анатоль де Монзи — министр национального образования;
 Ипполит Дюко — министр пенсий;
 Анри Кей — министр сельского хозяйства;
 Франсуа Пьетри — министр колоний;
 Жозеф Паганон — министр общественных работ;
 Эмиль Лисбон — министр здравоохранения;
 Жан Митле — министр почт, телеграфов и телефонов;
 Лоран Эйнак — министр торговли и промышленности.

Второе министерство Сарро (24 января — 4 июня 1936) 
 Альбер Сарро — председатель Совета Министров и министр внутренних дел;
 Пьер-Этьен Фланден — министр иностранных дел;
 Луи Морен — военный министр;
 Марсель Ренье — министр финансов;
 Людовик-Оскар Фроссар — министр труда;
 Леон Берар — министр юстиции;
 Франсуа Пьетри — морской министр;
 Луи де Шаппеделэн — министр торгового флота;
 Марсель Деа — министр авиации;
 Анри Гуэрню — министр национального образования;
 Рене Бесс — министр пенсий;
 Поль Телье — министр сельского хозяйства;
 Жак Штерн — министр колоний;
 Камиль Шотан — министр общественных работ;
 Луи Николь — министр здравоохранения и физкультуры
 Жорж Мандель — министр почт, телеграфов и телефонов;
 Жорж Бонне — министр торговли и промышленности;
 Жозеф Поль-Бонкур — государственный министр и постоянный делегат Лиги Наций.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Политики XX века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Бордо
Радикалы (Франция)
Премьер-министры Франции
Министры колоний Франции
Генерал-губернаторы Французского Индокитая
Морские министры Франции
Министры внутренних дел Франции
Сенаторы Третьей республики
Члены Палаты депутатов Третьей французской республики